Wijkduiding voor het dorp Bergen (Noord-Holland).
 Vervangingsnaam voor het dorp Bergen, bedacht tijdens de ontwikkeling van Bergen aan Zee
 Westdorp (buurtschap), buurtschap van Bergen dat ook wel Bergen Binnen werd geduid
Daar waar de Bergense School was ontstaan.
Bergen Binnen (televisieserie), een Nederlandse komedieserie